Glöckl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Glöckl (1884–1943), deutscher Gewerkschafter
 Hans Glöckl (1928–1988), mehrmaliger deutscher Meister im Segelflug und Fluglehrer
 Lieselotte Glöckl (* 1938), deutsche Malerin
 Wolfgang Glöckl (* 1969), österreichischer Musiker, Sänger und Komponist

ein geographischer Name:
 Glöckl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Glöckel